Рудольф VI Длинный ( genannt «der Lange»; ? — ) — маркграф Бадена и граф Эберштайна с 1353 года.

Сын Фридриха III Баденского и его жены Маргариты.

Наследовал отцу в 1353 году. В том же году умер Герман Баден-Эберштайнский, переживший своего единственного сына и, таким образом, не оставивший мужского потомства. Рудольф VI, как ближайший родственник, вступил во владение его графством.

В 1361 году умер Рудольф V — дядя Рудольфа VI, и его часть маркграфства Баден отошла племяннику, который вскоре после этого получил титул имперского князя.

Семья 
Маркграф Рудольф VI был женат на Мехтхильде фон Шпонхайм (ум. 1 ноября 1410). Известны следующие их дети:
 Бернхард I (1364 — 5 апреля 1431) — маркграф Бадена;
 Рудольф VII (ум. 1391);
 Мехтхильда (ум. 3 августа 1425) — жена графа Генриха фон Хеннеберга (1350—1405).

Источники 
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden, Carlsruhe 1767, Zweyter Theil, S. 157—176

Маркграфы Бадена
Церингены
Правители Европы XIV века